Frommann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Frommann (1809–1879), deutscher evangelischer Theologe und Geistlicher
 Carl Friedrich Ernst Frommann (1765–1837), deutscher Verleger und Buchhändler in Jena
 Constantin Frommann (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Erhard Andreas Frommann (1722–1774), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Friedrich Johannes Frommann (1797–1886), deutscher Buchhändler und Verleger
 Georg Karl Frommann (1814–1887), deutscher Germanist und Sprachforscher
 Heidi Frommann (* 1943), deutsche Rechtsanwältin und Schriftstellerin
 Heinrich Christian Immanuel Frommann (gestorben 1735), deutscher Mediziner, Hebraist und Bibelübersetzer
 Johann Andreas Frommann (1626–1690), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Andreas Frommann junior (1672–1730), deutscher Jurist sowie Hochschullehrer und Rektor an der Universität Tübingen
 Johann Heinrich Frommann (1729–1775), deutscher Philosoph und Theologe
 Jörn Frommann (* 1967), Hamburger Politiker (CDU)
 Karl Frommann (1831–1892), deutscher Mediziner
 Louis Frommann (1835–nach 1910) deutscher Kaufmann und Konsul
 Mathias Frommann (* 1951), Hamburger Politiker (SPD) und Bezirksamtsleiter
 Max Frommann († 1916), Hauptmann und Namensgeber einer Ludwigsburger Kaserne
 Volker Frommann (1944–1973), Todesopfer an der Berliner Mauer

Siehe auch:
 Frommann-Holzboog, ein 1727 in Züllichau gegründeter wissenschaftlicher Fachverlag, heute in Bad Cannstatt
 Froman